Denumirea de Razboina se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Razboina, un sat în comuna Ruen, regiunea Burgas;
 Razboina, un sat în comuna Tărgoviște, regiunea Tărgoviște.